Rasseln ist der Name folgender Ortschaften:

 Podskalí, deutsch: Rasseln, ein Ortsteil der Stadt Děčín in Tschechien
 Rasseln (Mönchengladbach), ein Ortsteil der kreisfreien Großstadt Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch

Maracas (Rumba-Rasseln)